Bridgestone Doubles Championships 1980 został rozegrany na dywanowych kortach w hali w Tokio w dniach 30 marca – 7 kwietnia 1980 roku. Tytułu miały bronić Françoise Durr i Betty Stöve, lecz zawodniczki zdecydowały się wystartować z innymi partnerkami i spotkały się już w pierwszym meczu. Ubiegłoroczne finalistki Sue Barker i Ann Kiyomura ponownie doszły do ostatniego etapu, lecz uległy w nim mistrzyniom sprzed dwóch lat Billie Jean King i Martinie Navrátilovej.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Bridgestone Doubles Championships 1980 w tygodniu rozgrywek kobiecych 31 marca – 6 kwietnia 1980 na Tennis Forum

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Japonii
Sport w Tokio